Die AEGON Ilkley Trophy 2017 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Juni 2017 in Ilkley stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 142 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 164 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Ilkley